На участие в Первой лиге России по футболу среди женщин было подано 29 заявок, которые были разбиты по территориальному признаку на 3 зоны: Центр, Юг и Сибирь. В финал выходили 10 сильнейших команд: по три лучшие команды от зон Юг, Сибирь и Центр и лучшая команда занявшая 4 место.

зона Центр 
Турнир зоны Центр состоялся в городе Городец. В последний момент не смогла найти финансовых средств на поездку «Подольчанка».

группа А
Итоговая таблица и результаты матчей

группа Б
Итоговая таблица и результаты матчей

турнир за 1-4 место

турнир за 5-8 место

зона Юг 
Турнир зоны Юг состоялся в городе Крымск

группа А
Итоговая таблица и результаты матчей

группа Б
Итоговая таблица и результаты матчей

турнир за 1-4 место

турнир за 5-8 место

зона Сибирь 
Турнир зоны Сибирь состоялся в городе Новосибирск

группа А
Итоговая таблица и результаты матчей

группа Б
Итоговая таблица и результаты матчей

турнир за 1-4 место

турнир за 5-8 место

Финалисты

Финальный турнир 
Финальный турнир Первой лиги состоялся в городе Крымск

группа А
Итоговая таблица и результаты матчей

группа Б
Итоговая таблица и результаты матчей

 за 9 место: «Уфа» (Уфа) — «Енисей-2» (Красноярск) — 4:2.

турнир за 1-4 место

турнир за 5-8 место

Примечания 

П
Футбол в России в 2020 году
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19